Nasse steht für:
 Nasse (Leine), Zufluss der Leine (Helme) im Südharz in Sachsen-Anhalt

Nasse ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Nasse (1878–1910), US-amerikanischer Ruderer
 Arthur Nasse (1882–nach 1946), deutscher Ministerialbeamter
 Berthold von Nasse (1831–1906), Oberpräsident der Rheinprovinz 1890–1905
 Christian Friedrich Nasse (1778–1851), deutscher Internist und Psychiater
 Dietrich Nasse (1860–1898), deutscher Chirurg
 Ernst von Nasse (1875–1931), deutscher Landrat
 Erwin Nasse (1829–1890), deutscher Hochschullehrer und Nationalökonom
 Erwin von Nasse (1869–1920), deutscher Landrat

 Karl Friedrich Werner Nasse (1822–1889), deutscher Psychiater
 Otto Nasse (1839–1903), deutscher Mediziner
 Philippe Nasse (1939–2008), französischer Ökonom und Statistiker
 Ulrike Nasse-Meyfarth (* 1956), deutsche Hochspringerin
 Wilhelm Nasse (* 1780; † nach 1833), deutsch-russischer Chemiker und Pharmazeut